Менёк — различные значения.

Персоналии 
 Степан Менёк (род. 1949) — экзарх донецко-харьковский Украинской грекокатолической церкви.

Разное 
 Менёк — вид рыб из семейства тресковых.